Битва под Шкловом — сражение в конце июня 1581 года близ города Шклова. Русское войско под фактическим руководством воеводы Дмитрия Хворостинина одержало победу над польско-литовским войском, состоявшим преимущественно из иностранных наёмников.

Ход событий 
В 1580 году польско-литовский король Стефан Баторий совершил опустошительный поход в Северо-Западную Русь и собирался весной 1581 года выступить к Пскову для его захвата. Чтобы удержать его от этого, из Смоленска в марте выступило русское войско во главе с несколькими воеводами (Михаил Катырев-Ростовский, Хворостинин, Меркурий Щербатый, Иван Туренин, Иван Бутурлин, Роман Бутурлин). В рати были дворяне, служилые татары, конные стрельцы и казаки, вооруженные пищалями. Фактическим руководителем похода был талантливый воевода Дмитрий Хворостинин, которого по местническим причинам формально определили второстепенным командиром. «Наконечником копья» русского войска был отряд волжских казаков под предводительством Ермака Тимофеевича. Историк Руслан Скрынников предполагает, что у Хворостинина была флотилия и одни воины сражались на лошадях, а другие — на речных стругах.

Спускаясь по Днепру, воинство Хворостинина совершило рейд к Дубровно, Орше и Шклову. Под Шкловом литовцы пытались остановить русские войска и дали бой, в котором погиб воевода передового полка Роман Бутурлин. Однако поле битвы осталось за русскими. Посад Шклова был захвачен, ограблен и сожжён. Затем та же участь ждала посад Могилёва. От Могилёва русские войска ушли к Радомлю и Мстиславлю, а оттуда повернули назад с крупным полоном. «И у Могилева посады пожгли и много товаров поимали и ляхов побили и много полону поимали и сами вышли со всеми людьми на Смоленеск, дал Бог, здорова».

Последствия 
Русское войско, отправившееся в поход без артиллерии, не переходило к затяжным осадам городских замков, сделав ставку на мобильность, разрушение материальной базы Батория и избежание столкновения с его крупным войском, которое собиралось в Полоцке. Однако держа Батория в напряжении от непредсказуемости своих ударов, оно вынудило его отложить наступление на Псков и потерять ценные летние месяцы. В результате, Баторий смог начать знаменитую неудачную осаду Пскова (где оборонялся брат Хворостинина Андрей) лишь в августе, что в связи со скорым наступлением холодов ухудшило его шансы на взятие города.

Примечания 

Сражения Ливонской войны
Сражения в Белоруссии
Сражения русско-польских войн
Сражения XVI века
Сражения по алфавиту
История Могилёвской области
Сражения Русского государства
Сражения 1581 года
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании